Платформа 1045 км — пасажирський залізничний зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці на електрифікованій лінії Синельникове I — Запоріжжя I між станціями Івківка (4 км) та Славгород-Південний (9 км). Розташований біля села Запорізьке Синельниківського району Дніпропетровської області. Поруч з зупинним пунктом пролягає автошлях територіального значення .

Пасажирське сполучення 
На зупинному пункті 1045 км зупиняються приміські електропоїзди напрямку Запоріжжя — Синельникове I — Дніпро-Головний.

Примітки

Джерела

Посилання 
 
 Розклад руху приміських поїздів на сайті  Придніпровської залізниці 
 

Зупинні пункти Придніпровської залізниці
Зупинні пункти Дніпропетровської області
Залізниця Синельниківського району